Osztrák Császári Lipót-rend az I. Ferenc osztrák császár által 1808-ban alapított
 Belga Lipót-rend az I. Lipót belga király által 1831-ben alapított
 II. Lipót-rend a II. Lipót belga király által 1900-ban alapított